RS-423 peut faire référence :
 au protocole RS-423, un protocole de communication série utilisé en informatique ;
 à la route RS-423, dans l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.